Saras steht für:
 Saras S.p.A., ein italienisches Mineralöl- und Energieunternehmen
 NAL Saras, ein in der Entwicklung befindliches Kurzstrecken-Verkehrsflugzeug des indischen Flugzeugherstellers Hindustan Aeronautics
 Saras (Ethnie), ein Volk aus dem südlichen Tschad

Saras ist ein Personenname:
 Šaras, Spitzname von Šarūnas Jasikevičius

Saras ist ein geographischer Name:
 Saras (Indien), ein Ort im indischen Bundesstaat Gujarat

Siehe auch:
 Sarras (Begriffsklärung)
 Sarraz